Bendungan Ir. H. Juanda är en dammbyggnad i Indonesien.   Den ligger i provinsen Jawa Barat, i den västra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Jakarta. Bendungan Ir. H. Juanda ligger  meter över havet. Den ligger vid sjön Waduk Jatiluhur.

Terrängen runt Bendungan Ir. H. Juanda är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Bendungan Ir. H. Juanda. Runt Bendungan Ir. H. Juanda är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Purwakarta,  km sydost om Bendungan Ir. H. Juanda. Omgivningarna runt Bendungan Ir. H. Juanda är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Jawa Barat